Weizsäcker, od roku 1916 von Weizsäcker, je rodové jméno rodiny německých politiků, vědců a filosofů, původem ze Stuttgartu:

 Carl Friedrich von Weizsäcker (1912–2007) – německý fyzik a filozof
 Ernst von Weizsäcker (1882–1951) – německý diplomat
 Julius Weizsäcker (1828–1889) – německý historik
 Karl von Weizsäcker (1853–1926) – německý politik
 Karl Heinrich Weizsäcker (1822–1899) – německý protestantský teolog
 Richard von Weizsäcker (1920–2015) – německý politik, v letech 1984–1994 prezident SRN
 Viktor von Weizsäcker (1886–1957) – německý fyziolog a psycholog
 Wilhelm Weizsäcker (1886–1961) – německý právní historik, profesor pražské německé univerzity